De korsikanska bröderna kan syfta på:

Filmer baserade på romanen Blodshämnden originaltitel Les Frères corses av Alexandre Dumas den äldre
 De korsikanska bröderna (1941) – amerikansk film från 1941 i regi av Gregory Ratoff, med Douglas Fairbanks, Jr. som bröderna, originaltitel The Corsican Brothers
 De korsikanska bröderna (1961) – fransk/italiensk film från 1961 i regi av Anton Giulio Majano med Geoffrey Horne som bröderna, originaltitel Les frères corses eller I fratelli corsi
 De korsikanska bröderna (1985) – brittisk film från 1985 i regi av Ian Sharp med Trevor Eve som bröderna, originaltitel The Corsican Brothers